In 1976 werd de tweede editie van het Torneio José Américo de Almeida Filho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse regio regio Noordoost.   De competitie werd gespeeld van 7 november tot 18 december. Vitória werd de winnaar. 

Aan de competitie namen clubs deel uit de staten staten Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Bahia, Pernambuco, Sergipe en Rio de Janeiro. Deze laatste was de vreemde eend in de bijt, daar deze niet in de regio Noordoost gelegen is. 

In september 2012 erkende Braziliaanse voetbalbond dit als de eerste editie van de Copa do Nordeste, dit in tegenstelling tot de editie van 1975, waar er slechts deelnemers uit drie staten aan deelnamen.

Eerste toernooi

Knockout-fase

Winnaar

Externe link
 RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 1976
Copa do Nordeste